Wingersdorf ist der Ortsname von

 Wingersdorf (Frensdorf), Ortsteil der Gemeinde Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Wingersdorf (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern